HVB steht als Abkürzung für:

 Fraser Coast Airport, Flughafen in Hervey Bay, Queensland, Australien nach dem IATA-Code
 Handball-Verband Berlin, einen Landesverband des Nordostdeutschen Handball-Verbandes
 Handball-Verband Brandenburg, einen Landesverband des Nordostdeutschen Handball-Verbandes
 Hanseatischer Volksbund, eine regionale Partei während der Weimarer Republik
 Harzer Verkehrsbetriebe GmbH, für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Harz zuständig
 Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
 Hauptverband des österreichischen Buchhandels
 Hauptverwaltungsbeamter
 Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Köln
 Hechinger Verkehrsbetriebe
 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, siehe Unicredit Bank
 Kleinbahn Haspe–Voerde–Breckerfeld
 Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn

HVB